

Sigle 

DJU est un sigle qui peut désigner :
 degré jour unifié, une mesure de la sévérité du climat.

Voir aussi 
 Black Dju, un film belgo-luxembourgeois de Pol Cruchten sorti en 1997